Macaravita kan syfta på:

Colombia 

 Macaravita (kommun), Santander, 

 Macaravita (ort), Santander,